Twyford bezeichnet Orte
im Vereinigten Königreich
Twyford (Berkshire)
Twyford (Buckinghamshire)
Twyford (Derbyshire)
Twyford (Dorset)
Twyford (Hampshire)
Twyford (Herefordshire)
Twyford (Leicestershire)
Twyford (Lincolnshire)
Twyford (Norfolk)
Twyford (Oxfordshire)
Twyford (Shropshire)

in Irland
Twyford (Westmeath)

in Neuseeland
Twyford (Neuseeland)

Twyford ist der Familienname folgender Personen:
 Phil Twyford (* 1963), neuseeländischer Journalist und Politiker (New Zealand Labour Party)

Twyford als Teil von Firmierungen:
 Twyford Motorcar Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller